Patriottische Unie van Koerdistan
PIN Unlock Key
Psychiatrische Universiteits Kliniek